Ford Model C (Ameryka Północna) – samochód produkowany na rynek amerykański w latach 1904 – 1905.
 Ford Model C (Europa) – samochód produkowany na rynek europejski w latach 1934 – 1937.

Inne 
 Ford Model C Ten – samochód produkowany na rynek europejski w latach 1935 – 1937.